Рассам () — прізвище. Відомі носії:

 Жульєн Рассам (1968—2002) — французький актор кіно.
 Ормуз Рассам (1826—1910) — османський іракський ассиріолог і мандрівник.